

Брезоая () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Брезоаєле.

Брезоая () — село у Штефан-Водському районі.